«Моя кузина Рэйчел» () — роман английской писательницы Дафны Дюморье, опубликованный в 1951 году.

Экранизации 
 «Моя кузина Рэйчел» — кинофильм режиссёра Генри Костера (США, 1952).
 «Моя кузина Рэйчел» — мини-сериал режиссёра Брайана Фарнэма (Великобритания, 1983) IMDb.
 «Моя кузина Рэйчел» — кинофильм режиссёра Роджера Мичелл (Великобритания, США, 2017).